Boots (с ):
 Boots — стихотворение Редьярда Киплинга (1903).
 Boots — дебютный студийный альбом Нэнси Синатры (1966).
 Boots — сингл Грейсона Ченса (2019)
 Boots или  — розничная сеть в Великобритании.